Доми́ник Енджее́вский (; 4 августа 1886, Коваль, Польша — 29 августа 1942, концлагерь Дахау) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
После получения педагогического образования в 1906 году вступил в Высшую Духовную семинарию во Влоцлавке. 18 июня 1911 года был рукоположен в священника, после чего служил викарием, капелланом. Занимался благотворительной и педагогической деятельностью с молодёжью.

26 августа 1940 года был арестован оккупационными немецкими властями и направлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, после — в концлагерь Дахау, где погиб 29 августа 1942 года. Его концентрационный номер — 22813. Перед смертью не воспользовался предложением фашистов освобождения из лагеря в обмен на заявление об отказе от священства.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Ссылки 
Краткий биографический очерк 

Капелланы
Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Умершие в концлагере Дахау